Э́мо (: от emotional — эмоциональный) — молодёжная субкультура, образовавшаяся на базе поклонников одноимённого музыкального стиля и родственных ему. Её представителей называют эмо-ки́ды (emo +  — молодой человек; ребёнок) или, в зависимости от пола: эмо-бой ( — мальчик, парень), эмо-гёрл ( — девочка, девушка).

Субкультура окончательно сформировалась и пережила пик популярности в 2000-х годах, но её расцвет был недолгим. В начале 2010-х годов стиль эмо вышел из моды, а многие поклонники утратили к нему интерес. Не последнюю роль в этом сыграло негативное отношение к стилю эмо как со стороны многих других субкультур, так и со стороны общества в целом.

История 
Временем рождения эмо стала середина 1980-х, а местом - Вашингтон. Субкультура формировалась главным образом под влиянием музыки. В середине 1980-х из хардкор-панка выделилось новое направление эмокор, тексты песен которого выражали личные переживания. Первой эмо-группой обычно считают Rites of Spring. Следующая волна началась в 1990-х с группами Sunny Day Real Estate, Piebald, Cap'n Jazz и The Promise Ring. Если первая волна относилась к андеграунду, то вторая стала достоянием более широкой аудитории. Популярные у эмо группы уже часто не являлись эмокором. Третья волна началась в 2000-х и стала самой массовой. Музыкальную моду задавали Fall Out Boy, My Chemical Romance, Paramore и Panic! At The Disco. Широкому распространению субкультуры во многом послужила популярная социальная сеть MySpace, способствовавшая продвижению музыкальных групп. Именно в это время сформировался узнаваемый стиль эмо в одежде, прическах и макияже: косые челки, черно-розовая цветовая гамма, эмблемы черепа с костями и т.д.

В Россию субкультура пришла во время третьей волны. Немаловажным фактором ее распространения стало бурное развитие интернета. Первых эмо в Москве было можно увидеть в 2004, а пик развития движения пришелся на 2007 год. 2008 и 2009 ознаменовались спадом субкультуры. Среди российских групп популярными у эмо были Оригами, Stigmata, Психея, Amatory, 3000 миль до рая и Tracktor Bowling. Представители субкультуры в России копировали стиль одежды у западных эмо, организовывали тематические сходки. Из алкоголя в их кругах популярностью пользовались высокоградусные коктейли. Одним из самых последних упоминаний эмо в русской культуре был телесериал Валерии Гай Германики "Школа".

После 2010 года эмо-субкультура стала терять популярность во всем мире. Однако в 2020-х годах она начала переживать второе рождение. Специалисты склонны связывать это с ностальгией по более комфортным временам в условиях экономической нестабильности. Поколение Z субкультура притягивает очарованием времени, когда интернет не был так распространен. В популярность снова вошли эмо-вещи и поп-панк. При этом стиль одежды стал более вариативным, используя элементы из других субкультур.

Мироощущение 
Несмотря на то, что эмо-кор появился и развивался как подвид панк-рока, ценностные ориентации этих субкультур совершенно различны. В отличие от классических панков, эмо отличает романтизм и акцент на возвышенной любви. Внимание эмо чаще обращено на глубокие личные переживания, чем на общественные события. Эмо-культура начисто лишена агрессивного мачизма, характерного для хардкора — прямого предка эмо.

Эмо часто сравнивают с готической субкультурой, что обычно вызывает протест как у готов, так и у эмо-кидов, хотя некоторые соглашаются, что между этими субкультурами есть определённое родство. Некоторые исследователи субкультуры предположили, что эмо подвергаются большему риску самоубийства, чем готы. По словам Грэхема Мартина, редактора австралийского журнала о психическом здоровье:

Например, один веб-сайт, посвящённый культуре эмо, описал как ключевое различие между этими категориями <готами и эмо>: эмо ненавидят себя, готы ненавидят всех. Если эта ненависть к себе — правда, то можно предположить, что эмо имеют больший риск нанести себе вред, чем их ровесники-готы. Таким образом, в идентификации с культурой эмо есть определённый риск. Можно с уверенностью говорить (хотя формальных исследований на эту тему не проводилось), что самодеструктивное поведение часто встречается в данной группе и является ключевой особенностью эмо-культуры.

Несмотря на отдельные сходства (романтизация смерти, депрессия, любовь к чёрному цвету, презрение к мачизму) и общие корни (готик-рок, как и эмо-кор, развился из панк-рока), между этими субкультурами есть много различий.

Имидж эмо 

Традиционной причёской эмо считается косая, рваная чёлка до кончика носа, закрывающая один глаз, а сзади длинные или короткие волосы. Предпочтение отдаётся жёстким прямым чёрным волосам. У девушек возможны детские, смешные причёски — два «маленьких хвостика», яркие «заколочки» — «сердечки» по бокам, бантики. Для создания этих причёсок эмо используют большое количество фиксирующего лака для волос.

Часто эмо-киды прокалывают уши или делают тоннели. На лице и иных частях тела эмо-кида может быть пирсинг (например, в губах и левой ноздре, бровях, переносице).

И юноши, и девушки могут красить губы под цвет кожи, используя светлый тональный крем. Глаза густо подводят карандашом или тушью. Ногти покрывают чёрным лаком.

Типичные прозвища, используемые эмо в Интернете, очень экспрессивны, например: broken_heart, raped_teddy_bear, lonely_star и т. п.

Одежда 
Для эмо характерна одежда в чёрно-розовую горизонтальную полоску с двухцветными узорами и стилизованными значками. Основными цветами в одежде являются чёрный и розовый (пурпурный), хотя и другие шокирующе-яркие сочетания считаются допустимыми.

Бывают сочетания в широкую полоску. Часто на одежде изображены названия эмо-групп, смешные рисунки или расколотые сердца. Встречаются черты спортивного стиля одежды скейтбордистов и BMX-еров.

Характерная для эмо обувь — кеды типа Converse или скейтерские кеды, а также слипоны (обувь, похожая на тапочки, но с подошвой, как у кед), вансы с узором в шашечку.

Наиболее типичная одежда:
 Узкая, обтягивающая футболка.
 Узкие джинсы чёрного или пепельного-синего цвета, возможно, с дырками или заплатками.
 Чёрный или розовый ремень с заклёпками, провисающими цепями и большой бляхой с символикой.
 Кеды с яркими или чёрными шнурками, зашнурованными особым способом.
 Клетчатая косынка-арафатка на шее.

Присутствуют ободочки с бантиком. Полосатые гетры на руках. Реже встречается одежда унисекс.

Атрибутика 
Для эмо характерны следующие атрибуты:
 Почтовая сумка через плечо, покрытая заплатками.
 Значки, прицеплённые к одежде и, иногда, к обуви, а также к сумке.
 Очки яркой или чёрной расцветки, обязательно широкая оправа.
 Яркие разноцветные (обычно силиконовые) браслеты на руках, особенно популярны снэпы или панк-атрибутика (напульсники с шипами).
 Крупные бусы ярких цветов на шее или чокер.
 Мягкие игрушки в виде мишек, которым эмо-киды вспарывают животы и зашивают толстыми нитками. Такие игрушки играют роль своеобразных талисманов. Их берут с собой на прогулки, на занятия, с ними остаются дома и спят.

Символика 

 Розовое сердце, часто с поперечной трещиной или разорванное в клочья.
 Череп с костями.
 Розовый (или чёрный) символ пистолета или скрещённых пистолетов с надписью «bang-bang» (звук выстрела).
 Розово-чёрная шаховница.
 Футболки с героями детских мультфильмов (например, Микки Маус).

Критика и скандалы 
Эмо-субкультура, под влиянием западной поп-культуры, появилась в России в начале 2000-х годов и сразу стала объектом критики. Противники её считают, что субкультура эмо культивирует депрессию и виктимность, пропагандирует самоубийство. В начале 2008 года в прессе появились сведения, что ФСБ намерена бороться с распространением эмо из-за пропаганды детского суицида.

2 июня 2008 года в Государственной думе России состоялись парламентские слушания, на которых обсуждалась «Концепция государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей в РФ и защиты их нравственности». Крайнюю нетерпимость разработчики концепции проявили к эмо и готам. По степени общественной опасности они приравнены к скинхедам, футбольным фанатам, нацболам и антифашистам. Законопроект был встречен СМИ с иронией, а многие общественные деятели, в том числе члены партии «Единая Россия», подвергли его критике.

Преследования 
 2010 — в Армении началась кампания преследования местных поклонников эмо. На улицах Еревана начали задерживать молодых людей по подозрению в причастности к этой субкультуре. Власти страны говорят, что движение эмо появилось в Армении при поддержке иностранных сил, наносит вред воспитанию молодого поколения в национально-патриотическом духе, а также приводит молодых людей к самоубийству.
 В марте 2012 года не менее 70 эмо были похищены, подвергнуты пыткам и убиты в Багдаде и других городах Ирака.

См. также 
 ЭмоБой — книга о субкультуре.
 Дети сцены — новая субкультура, развившаяся от эмо.
 Убийства эмо в Ираке — череда преступлений против личности на почве ненависти.

Примечания

Литература 
 Козлов В. В. ЭМО : документальный роман. — СПб.: Амфора, 2007. — 390 с. (Sub [культура]. Стогoff project).; ISBN 978-5-367-00589-9
 Козлов В. В. Реальная культура: от Альтернативы до Эмо. — СПб.: Амфора, 2008. — 350 с. ISBN 978-5-367-00786-2

Ссылки 

 Молодежная субкультура эмо. Истоки, генезис, психоанализ, признаки
 Эмо — самовыражение или эпидемия? Яков Золотов, Dreamiech.ru
 «Феерическая расстановка точек над Эмо» — известный фанатский видеоролик
 Дети эмо: игра или игра со смертью?
 Система среднего образования Беларуси готова сражаться с эмо и готами
 «Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир

Эмо
Музыкальные субкультуры